Огюст Оноре Шарлуа (;  — ) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ниццы. В период с 1887 по 1904 год им было открыто в общей сложности  99 астероидов, часть из которых была обнаружена совместно с другими астрономами, такими как Карл Аугюстесен и Hans Jørn Fogh Olsen

Биография 
Свой первый астероид (267) Тирза он обнаружил в 1887 году. В ночь на 13 августа 1898 года ему удалось сфотографировать астероид (433) Эрос, который в ту же ночь независимо от него обнаружил немецкий астроном Карл Густав Витт. Но так как Шарлуа не смог вовремя объявить о своём открытии, то Витт опередил его и открытие астероида, в конечном итоге, было признано именно за ним.

Свои первые астероиды Огюст Шарлуа открывал исключительно посредством визуальных наблюдений. Начало применения Максом Вольфом астерофотографии позволила намного ускорить процесс открытия новых астероидов. В результате за последующие годы, как Вольф, так и Шарлуа, в течение последующих лет посредством этого метода обнаружили гораздо больше астероидов, чем за все предыдущие годы использования визуальных наблюдений.

В возрасте 46 лет он был убит братом своей первой жены за то, что вступил в повторный брак. Брат был признан виновным и приговорён к пожизненному заключению и каторжным работам в Новой Каледонии.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероидов — (1510) Шарлуа, а возможно и открытый им в 1893 году астероид (360) Карлова.

См. также 
 Джордж Мэри Сирл
 Фернан Курти
 Поль и Проспер Анри

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов
Лауреаты премии Жюля Жансена